El término zapateado puede referirse:

en España, al zapateado, una danza y música folclórica;
en México, al zapateado, uno de los elementos de muchas de las danzas folclóricas.